De Uhren Cup is een voetbaltoernooi, dat jaarlijks in Zwitserland wordt gehouden.

Het toernooi bestaat meestal uit vier teams, die elk twee wedstrijden spelen en wordt in juli in het Stadion Brühl te Grenchen gespeeld. Meestal bestaat het toernooi uit Zwitserse clubs, maar soms worden er ook clubs uit het buitenland uitgenodigd als onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Omdat het een vriendschappelijk toernooi is, wil het format nog weleens wijzigen. Het toernooi wordt al vanaf 1962 jaarlijks gehouden, met uitzondering van 1967 en 1974.

De huidige kampioen is BSC Young Boys.

Winnaars van de Uhren Cup 

Voetbal in Zwitserland
Vriendschappelijk voetbaltoernooi
Sport in Solothurn (kanton)
Sportevenement in Zwitserland